Blame It on the Girls est le troisième single du chanteur britannico-libanais Mika, extrait de son deuxième album The Boy Who Knew Too Much. Ce single est sorti uniquement au Japon et aux États-Unis.

Single musical sorti en 2009
Chanson interprétée par Mika